Starzyno peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Starzyno, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Starzyno, un village dans la voïvodie de Poméranie